Їн Чан (*应玚, між 185 та 190 —217) — китайський поет часів падіння династії Хань, один із «Семи мужів». 
 Хань Їн (кит. 韩莹, нар. 29 квітня 1983) — китайська та німецька настільна тенісистка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року. 
 Хань Їн — олімпійська
 Цю Їн (*1494 — † 1552) — відомий китайський художник, один з провідних живописців часів династії Мін. 
 Го Лю Їн (малай. Goh Liu Ying, нар. 30 травня 1989) — малайзійська бадмінтоністка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року. 
 Їн-цзун (Сун) (*宋英宗, 16 лютого 1032 —25 січня 1067) — 5-й імператор з династії Сун у 1063–1067 роках. 
 Лю Їн (не плутати із Лю Їн (Хуей-ді), 210-188 до н.е.) — 15-й імператор династій Хань.
 Лю Їн (Хуей-ді), Лю Їн (китайська: 劉盈; піньїнь: Liú Yíng; 210 — 188 до Р.Х.) — другий Імператор династії Хань (195 — 188 до Р.Х.), син Лю Бана.